Knochenaufbau steht für 
 Struktur des Knochens
 Bestandteil des natürlichen Knochenumbaus
 Kieferaufbau als operatives Verfahren zur Knochenverdickung (Knochenaufbau) für Zahnimplantate und Zahnprothesen